Сплавы хром-кобальт-молибденовые относятся к Co-Cr сплавам. Они применяются в изготовлении заменителей натуральных зубов. Профессиональное название Хро-Ко-Мо.

Состав 
В зависимости от изготовителя, меняется в пределах:
 примерно 62—66 % Co
 примерно 27—31 % Cr
 примерно 4—5 % Mo
примерно 3—5 % Ti

Кроме того, в небольших количествах: С, Si, Mn и Fe.

Свойства 
Физические свойства
 Уд. вес: прим. 8 г/см³
 Темп. плавл.: от 1250 °C до 1500 °C

Положительные свойства, позволяющие применять в зубных протезах:
 очень легко-текучи, что позволяет отливать очень точные модели
 высокая твёрдость
 высокая эластичность (вдвое выше, чем у сплавов благородных металлов)
 отсутствие коррозии
 не меняют цвет во рту от слюны и еды
 хорошие свойства при пайке (важно при добавлении протезов)

См. также 
 Зубные протезы
 Твёрдые сплавы
Сплавы   меди
Кобальт-хромовые сплавы

Литература 
 Paul Weikart: Werkstoffkunde für Zahnärzte, 4. Auflage, Carl Hanser Verlag, München
 Walter Hoffmann-Axthelm: Lexikon der Zahnmedizin, Qintessenz-Verlag, Berlin

Сплавы кобальта